Пост 19 километр - недействующий остановочный пункт/пассажирская платформа Витебского направления Октябрьской железной дороги в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Расположен между платформами «Паровозный Музей» и «Детскосельская». Название получил по 19-му километру Витебского направления Октябрьской железной дороги, где и располагался.

Был открыт в 1970-х годах и являлся служебным остановочным пунктом, а также остановочным пунктом дачников; к юго-востоку от платформы, в поле, можно обнаружить заброшенные частные дома. Посадка с платформы и высадка на нее осуществлялась только из первого вагона электропоезда. Большая часть поездов проезжала платформу без остановки, а с июня 1984 года остановка поездов на ней полностью прекращена.

В декабре 2016 года при строительстве СПАД «Москва — Санкт-Петербург» платформы были демонтированы.

С восточной стороны платформы располагается будка, сохранившаяся до сего дня, а также железнодорожная линия, отходящая на товарную станцию в Шушары.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Бывшие остановочные пункты